Aero Services Executive — французская авиакомпания, выполняющая коммерческие рейсы по индивидуальным заказам. Основана в 1988 году. Порт приписки — аэропорт Ле Бурже.

Флот 
За всю историю существования компании в её флоте было зарегистрировано 16 самолётов, 12 из которых эксплуатируются по сей день.

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт компании 
 Aero Services Executive на listofairlinesintheworld.com
 Фото самолётов Aero Services Executive на сайте airplane-pictures.net

Авиакомпании Франции